

Patronyme 
 Domien Sleeckx (1818-1901) est un écrivain belge.
 Jef Sleeckx (1937) est un homme politique belge.
 Koen Sleeckx (1975) est un judoka belge.

Toponyme 
 Avenue Sleeckx à Bruxelles.